

Anno 
 122 o 122 a.C.

Codici 
 122  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Pises Observatory, nel Parc National des Cévennes in Francia

Matematica 
 122 – numero